

Pessoas
Harmony Korine

Localidades
Harmony (Carolina do Norte)
Harmony (Indiana)
Harmony (Minnesota)
Harmony (Pensilvânia)
Harmony Township

Outros
Harmony (banda)
Harmony Cats
Harmony Corruption
Módulo Harmony
Harmony (filme)
Harmony (2015)

Desambiguação